Gehse ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Gehse (* 1955), deutscher Maler
 Helene Gehse (1902–1982), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin